Японка Сюко Аояма защитила свой титул, выступая однако не со своей прошлогодней партнёршей Чжан Кайчжэнь из Тайваня, а с россиянкой Верой Душевиной.

Общая информация 
Сюко Аояме эта победа принесла третий парный титул в карьере на турнирах WTA и второй в том сезоне, а Вере Душевиной — второй за карьеру, но первый за более чем шесть лет на подобных турнирах.

Финал соревнования стал дебютным на подобном уровне для двух недавних лидеров юниорского рейтинга — Эжени Бушар и Тейлор Таунсенд: североамериканская пара ещё за 13 месяцев до этого вместе побеждала на турнире Большого шлема среди своих сверстниц. Для Таунсенд этот финал также стал дебютным на соревнованиях профессионального тура любого статуса в любом разряде, а Бушар до вашингтонского финала успела 11 раз сыграть в финалах соревнованиях тура ITF, из которых четыре попытки пришлись на соревнования дуэтов.

Посев 
Первая пара посева начала турнир с четвертьфинала.

 ' Сюко Аояма /  Вера Душевина (Титул)
  Ирина Фалькони /  Ева Грдинова (Полуфинал)

<li>  Анна Татишвили /  Хезер Уотсон (Четвертьфинал)
<li>  Каталина Кастаньо /  Джессика Пегула (Четвертьфинал)

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 

Citi Open 2013